Cottereau steht für

 Cottereau, französischer Hersteller von Automobilen und Fahrrädern

Cottereau ist der Nachname von

 Louis Cottereau (1869–1917),  französischer Radrennfahrer und Unternehmer